Gennaro est un prénom et un nom d'origine italienne ; c'est une déformation de « Gennaio », qui signifie janvier en italien.

Prénom
 Janvier de Bénévent, plus connu sous le nom de San Gennaro, évêque de Bénévent, l'un des grands saints patrons de Naples.
 Gennaro Gattuso, footballeur italien.
 Gennaro Bracigliano, footballeur français.
 Gennaro Delvecchio, footballeur italien.
 Gennaro Béfani, peintre français d'origine italienne.
 Gennaro Dini, acteur et réalisateur italien.

Patronyme 

 Giuseppe Aurelio di Gennaro (1701-1761), jurisconsulte italien. 

Homonymie de prénom
Prénom masculin